En Pologne, Poniatów peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
Poniatów, un village.

 dans la voïvodie de Łódź
Poniatów, un village du powiat de Piotrków,
Poniatów, un village du powiat de Sieradz.